L'architecture Volta est une architecture pour cartes graphiques développée par NVidia qui devrait succéder à l'architecture Pascal en . Sa principale innovation sera le support de la mémoire unifiée.

Notes et références 

NVIDIA